Músicos, poetas y locos es una serie de trabajos recopilatorios de los grandes éxitos de algunos importantes artistas musicales hispanoamericanos, lanzada al mercado por la empresa discográfica EMI en 2003. El título puede referirse a los siguientes álbumes:

Músicos, poetas y locos, del cantante argentino Fito Páez.
Músicos, poetas y locos, del grupo español Héroes del Silencio.
Músicos, poetas y locos, del grupo argentino Los Pericos.
Músicos, poetas y locos, del grupo chileno Los Prisioneros.